Весеуд () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Входить до складу комуни Кірпер.
 Весеуд () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Входить до складу комуни Слімнік.